Содже () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Содже, Сэм (род. 1979) — нигерийский футболист, защитник.
 Содже, Эфе (род. 1972) — нигерийский футболист, защитник.